Chwostowo () ist der Name russischer Orte:

 Chwostowo (Kursk), Dorf im Rajon Kursk, Oblast Kursk
 Chwostowo (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Chwostowo (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Chwostowo (Twer), Dorf in der Oblast Twer
 Chwostowo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir